Кинсе де Енеро има више значења:

 Кинсе де Енеро (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Енеро (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику